Lissajous peut faire référence à :

 Jules Antoine Lissajous (1822-1880), un mathématicien français
 Courbe de Lissajous, une figure mathématique
 Une orbite de Lissajous désigne une trajectoire orbitale quasi périodique
 Méthode de Lissajous, une méthode de calcul utilisée en électronique